Yang Talat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 129.022 de locuitori și o suprafață de 621,084 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 207 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Kalasin